Jan Breman (diplomaat), Nederlands vliegenier, schrijver en diplomaat, geboren in 1926.
 Jan Breman (socioloog), Nederlands socioloog en hoogleraar, geboren in 1936.